Farewell () può riferirsi a:

 Farewell  – gruppo musicale statunitense
 Farewell  – album di Diana Ross & the Supremes del 1970
 Farewell – album degli Oingo Boingo del 1996
 Farewell  – canzone di Bob Dylan inserita nella colonna sonora del film A proposito di Davis
 Farewell – canzone di Francesco Guccini contenuta nell’album Parnassius

Altri progetti